Єлена Янкович була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участі.

Флавія Пеннетта виграла титул, у фіналі перемігши Карлу Суарес Наварро з рахунком 6–2, 4–6, 6–3.

На цьому турнірі вперше в основній сітці зіграла майбутня 1-ша ракетка світу і переможниця турніру Великого шолома Симона Халеп, у чвертьфіналі її перемогла Флавія Пеннетта.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= В Азаренко
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=LL
| RD1-team02= І Мейсбургер
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=0
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= Е Кабеса Кандела
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= П Мартич
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=63
| RD1-score04-3=2

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Ж Куен
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=0
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= А Бріанті
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Ш Феґеле
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=5
| RD1-team08=
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=4
| RD2-team05= А Резаї
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=2
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Т Малек
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= П Герцог
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=62
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=8
| RD2-team08= К Суарес Наварро
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=7
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= В Азаренко
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=r
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=5
| RD3-team02=

Нижня половина

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw

Одиночний розряд